AdvoCare 500 peut désigner :
 AdvoCare 500, course automobile du championnat NASCAR à Avondale, dans l'Arizona ;
 AdvoCare 500,  course automobile du championnat NASCAR à Hampton, en Géorgie.